Termínem Švýcarský federální technologický institut jsou označovány dvě instituce terciárního vzdělávání ve Švýcarsku:
 Švýcarský federální technologický institut v Curychu (ETHZ)
 Švýcarský federální technologický institut v Lausanne (EPFL)